Giulia Daneo Lorimer – musicista, violinista e cantante italiana
 Peter Lorimer – calciatore britannico
 William Lorimer – politico statunitense